Talísay es el nombre de estas localidades filipinas:

Municipio de Talísay, en la Provincia de Batangas.
 Municipio de Talísay, en la provincia de Camarines del Norte.
Talísay (Cebú)
 Municipio de Talísay, en la provincia de Negros Occidental.
 Talísay, antiguo nombre del municipio de San Benito, en la provincia de Surigao del Norte.
 Barrio de Talísay, en el municipio de Surigao en la provincia de Surigao del Norte,